Maera är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Maera ingår i familjen Melitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Maera